Конче може да се отнася за:

 с думата конче се означава млад кон, също и умалително на кон,
 Конче, село в Област Кърджали, България,
 Конче, село в Община Конче, Северна Македония,
 Конче, община в Северна Македония с център едноименното село,
също
 Кончето, седловина в Северен Пирин
 Кончето, най-високият туристически заслон в България

Вижте също 
 Морски кончета